Пятая книга:
 Пятая книга Моисея (Второзаконие) — одна из книг Библии.